Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek hanno battuto in finale Jonas Björkman e Nicklas Kulti 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (Campioni)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (terzo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Assente
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (primo turno)

 Rick Leach /  Jonathan Stark (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (terzo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (terzo turno)
 Grant Connell /  Daniel Nestor (terzo turno)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1997